Су́ржиков (женский вариант — Су́ржикова) — русская фамилия, образована от слова суржик.

 Суржиков, Виктор Петрович (1947—2009) — мэр Курска в 2003—2007 годах.
 Суржиков, Дмитрий Анатольевич (род. 1979) — украинский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Суржиков, Иван Николаевич (1928—2000) — советский и российский певец, отец Е. И. Суржиковой.
 Суржиков, Михаил Иосифович (1902—1943) — советский военный деятель, генерал-майор (1943).
 Суржиков, Роман Евгеньевич (род. 1986) — украинский писатель в стиле фэнтези.
 Суржиков, Сергей Тимофеевич (род. 1952) — советский и российский механик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук.

Суржикова 
 Суржикова, Екатерина Ивановна (род. 1956) — советская и российская певица, заслуженная артистка России, лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады, педагог ГИТИС (РУТИ), дочь И. Н. Суржикова.

См. также 
 Суржик (значения)